Вижерки () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Население — 122 человека (2006).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1339 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края